Perafort kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Perafort (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Perafort (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar